Vincent van Gogh (1853-1890), Nederlands kunstschilder
Vincent van Gogh (predikant) (1789-1874), Nederlands predikant, grootvader van de gelijknamige kunstschilder
Vincent van Gogh (kunsthandelaar) (1822-1888), bijnaam Oom Cent. Een oom van de gelijknamige kunstschilder
Vincent Willem van Gogh (1890-1978), Nederlands ingenieur en organisatieadviseur, neef van de bekende kunstschilder
Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse provincie Limburg, ontstaan uit de opvolger van de in 1976 gefuseerde psychiatrische instellingen Sint Servatius en Sint Anna in Venray.

Zie ook 
 Van Gogh Museum (Rijksmuseum Vincent van Gogh), kunstinstelling in Amsterdam